Agost és el vuitè mes de l'any en el calendari gregorià.
 Agost (Alacantí) un municipi del País Valencià.
 Agost (obra teatral) una obra de teatre de Tracy Letts, estrenada el 2008.
 Agost (pel·lícula) pel·lícula protagonitzada per Meryl Streep i Julia Roberts basada en l'anterior.
 Agost (Els Pets) el vuitè disc del grup Els Pets, publicat el 2004.